Мост влюблённых — символическое неофициальное название мостов, которые выбирают молодожёны для встреч и украшения символами любви.
 В России
 Мост влюблённых (Тюмень) — вантовый пешеходный мост через реку Тура
 Мост влюблённых (Уфа) — пешеходный мост в парке им. Салавата Юлаева
 На Украине
 Мост влюбленных (Харьков) — пешеходный мост через Клочковский спуск
 Вантовый мост (Харьков) (Рыбный) — пешеходный мост через реку Харьков
 Мост влюблённых (Кропивницкий) — пешеходный мост через реку Ингул
 Парковый мост (Киев) или «мост влюблённых» — соединяет Городской сад и Крещатый парк
 В Сербии
  (Вране) () или «мост влюблённых» — мост через реку Вране